Голондринас има више значења:

 Голондринас (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Голондринас (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Голондринас (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Голондринас (Алфахајукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Голондринас (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Голондринас (Тепехи дел Рио де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Голондринас (Виља дел Карбон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Голондринас (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Голондринас, Естасион (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику